Homofonie (z řeckého homoios – podobný a fóné – hlas, zvuk) může být:

 homofonie – v jazykovědě zvuková shodnost graficky odlišných slov (tzv. homofon)
 homofonie (hudba) – druh polyfonní hudby